Tomáš Pospíšil (né le  à Šumperk en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière
Ayant débuté avec l'équipe du HC Oceláři Třinec de la Extraliga, Pospíšil rejoint l'Amérique après avoir été réclamé par les Thrashers lors du repêchage de 2005. Encore de niveau junior, il s'aligne durant les deux saisons suivantes avec les Sting de Sarnia de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Il prend également part au championnat du monde junior 2007 pour la République tchèque. L'équipe s'incline en quart de finale contre l'équipe de Suède. Pospíšil devient joueur professionnel en 2007-2008 en rejoignant les Wolves de Chicago, équipe affiliée aux Thrashers dans la Ligue américaine de hockey. Il n'y joue que onze rencontres avant d'être cédé aux Gladiators de Gwinnett de l'ECHL, équipe également affiliée à Atlanta.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005||HC Oceláři Třinec||Extraliga Tch.||14 ||0 || 0|| 0|| 0 || || || ||  ||  
|-
|2005-2006|| Sting de Sarnia|| LHO ||60 ||25 ||30 ||55 ||61 || || || || ||
|-
|2006-2007||Sting de Sarnia||LHO||55||29|| 38|| 67|| 38 ||4 || 1|| 5|| 6|| 4  
|-
| 2007-2008|| Wolves de Chicago|| LAH ||11 ||0 ||2 ||2  ||2 || || || ||  ||
|-
| 2007-2008 ||Gladiators de Gwinnett||ECHL||54 ||18 || 23|| 41|| 18 ||8 || 2|| 3|| 5||6  
|-
| 2008-2009|| Gladiators de Gwinnett|| ECHL ||2 || 2 || 1 || 3 || 2 || || || ||  ||
|-
| rowspan="2"|2008-2009 ||Wolves de Chicago ||LAH ||31 || 1 || 1 || 2 || 14 || || || ||  ||   
|-
|| River Rats d'Albany|| LAH ||17 || 1 || 3 || 4 || 4 || || || ||  ||
|-
| rowspan=2|2009-2010 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga Tch. ||36 || 4 || 6 || 10 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Sumperk || 1.liga || 4|| 3|| 2|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || HC Kometa Brno ||Extraliga Tch. || 17|| 0|| 1|| 1|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slavia Prague ||Extraliga Tch. || 35|| 6|| 2|| 8|| 6|| 19|| 6|| 7|| 13|| 14
|-
| rowspan=2| 2011-2012 || HC Kometa Brno ||Extraliga Tch. || 28||8 ||11 ||19 ||30 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slavia Prague ||Extraliga Tch. || 34|| 11|| 10|| 21|| 64|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HC Slavia Prague ||Extraliga Tch. || 14|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bílí tygři Liberec ||Extraliga Tch. || 25|| 13|| 7|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Bílí tygři Liberec ||Extraliga Tch. ||30 ||5 ||5 ||10 ||10 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Hradec Králové ||Extraliga Tch. || 14|| 2|| 4|| 6|| 8|| 6||1 ||3 ||4 ||0 
|-
| 2014-2015 || HC Hradec Králové ||Extraliga Tch. || 35||5 ||7 ||12 ||18 ||3 ||0 ||1 || 1||2 
|-
| 2015-2016 || Piráti Chomutov ||Extraliga Tch. ||42 ||12 ||10 ||22 ||22||-|| -||-||-|| - 
|-
| rowspan=2|2016-2017 || BK Mladá Boleslav ||Extraliga Tch. || 33 || 3 || 7 || 10 || 14 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| HC Benátky nad Jizerou ||1.liga || 5 || 1 || 4 || 5 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 13 || 1 || 5 || 6 || 35 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || MsHK Žilina ||Extraliga Slo. || 25 || 7 || 14 || 21 || 18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2018-2019 || HC Nové Zámky || Extraliga Slo. || 27 || 12 || 14 || 26 || 10 || 4 || 2 || 2 || 4 || 16 	
|-
| 2019-2020 || HC Nové Zámky || Extraliga Slo. || 41 || 18 || 24 || 42 || 32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Litvínov || Extraliga Tch. || 12 || 8 || 9 || 17 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Litvínov || Extraliga Tch. || 48 || 11 || 19 || 30 || 51 || 3 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2021-2022 || HC Litvínov || Extraliga Tch.  ||  ||

Statistiques internationales 

|-
|2007||République tchèque||Championnat du monde junior||5||0||0||0||2||align="left"|

Références

Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slavia Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC Litvínov
Naissance en août 1987
Naissance à Šumperk
Naissance en Tchécoslovaquie